Lawrencetown – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Annapolis;
 Lawrencetown – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax.